Sourgou, département du Burkina Faso.
 Sourgou, chef-lieu de ce département.
 Sourgou-Saré au Mali.